Weilmaier steht für:

 Weilmaier (Hohenthann), ein Ortsteil der niederbayerischen Gemeinde Hohenthann

Weilmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Weilmaier (1920–1981), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister und MdL Bayern